Mannen från andra sidan kan syfta på:

 Mannen från andra sidan (1939) – en amerikansk film från 1939 med originaltiteln On Borrowed Time
 Mannen från andra sidan (1972) – en svensk-sovjetisk film från 1972
 Mannen från andra sidan (bok) – en bok av Uri Orlev från 1988